Sars kan avse:

Personer
Ernst Sars (1835–1917), norsk historiker och politiker
Georg Ossian Sars (1837–1927), norsk zoolog, professor
Michael Sars (1805–1869), norsk präst och marinbiolog, professor i zoologi, far till Ernst och Georg Ossian Sars

Andra betydelser
 Sars (sjukdom), Severe Acute Respiratory Syndrome, "svår akut respiratorisk sjukdom"
 Sars (tyg), ett slags tyg

Norska släkter